

Лончевна — село в гміні Бонево Влоцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Лончевна — село в гміні Пшедеч Кольського повіту Великопольського воєводства